Michel Fohl peut faire référence à :
  (1813-1886), homme politique luxembourgeois, membre de la Chambre des députés ;
  (1851-1912), avocat et homme politique luxembourgeois, membre de la Chambre des députés et fils du précédent.